Svrke est un toponyme qui peut désigner :
Sverkë/Svrke, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć ;
Svrke, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kolašin.